El término florentina hace referencia, en esta enciclopedia:

Nacionalidad
 a florentina, la nacionalidad de la persona nacida en Florencia, Italia;

Personas
 Florentina (nombre) femenino de Florentino
 a Florentina Caminescu, una deportista rumana;
 a Florentina Gómez Miranda, una abogada y estadista argentina;
 a Florentina López de Jesús, una tejedora tradicional de la etnia amuzgo, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, México; 
 a Florentina Marincu, una atleta rumana;
 a Florentina Moser, una deportista austríaca;
 a Florentina Quintana, una deportista cubana que compitió en yudo;
 a Florentina Villalobos Chaparro, la primera mujer diputada de oposición en México;
 a Florentina de Cartagena, una abadesa, hermana de Isidoro de Sevilla (san Isidoro), de la época visigoda de España

Biología 
 a Malus florentina, una especie arbórea de la familia de las rosáceas, nativa de la península de los Balcanes e Italia;
 a Segestria florentina, una araña europea de la familia Segestriidae;

Lugares 
 al Castillo de Santa Florentina, un antiguo edificio medieval del siglo XI, situado en Canet de Mar;
 al Almacén de Florentina, un antiguo almacén de alimentos de Melilla;

Objetos astronómicos
 a (321) Florentina, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides;

Otros 
 a Santa Florentina, una fragata de la Armada española, construida en 1786;

Nombres femeninos